Ел Полео има више значења:

 Ел Полео (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Полео (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полео (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полео (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полео (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полео, Де Абахо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полео (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Полео (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Полео (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Полео (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Полео (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику